Statistika Maltese Premier League v sezoně 1917/18.

Přehled 
Hrálo se na 8 týmů a šampionem se stala Ħamrun Spartans FC.

Tabulka 

Play off:

 Ħamrun Spartans FC 4:2 St. George's FC

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1917
Fotbal v Evropě v roce 1918